Ранчо Сан Николас има више значења:

 Ранчо Сан Николас (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Сан Николас (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Николас (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Николас (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Сан Николас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику